Au moins 8 vaisseaux de la Marine française ont été nommés Le Triomphant :  

 Le Triomphant (1667), un navire de ligne lancé sous le nom de Princesse renommé Le Triomphant en 1671, puis Le Constant en 1678 ;
 Le  (1675), un navire de ligne lancé sous le nom de Le Constant et renommé en 1678 ;
 Le  (1693), un navire de ligne de 92 canons ;
 Le Triomphant (1778), un navire de ligne de 80 canons ; 
 Le Triomphant (1804), un vaisseau de 74 canons ;
 La , un cuirassé de  lancé en 1877 ;
 Le Triomphant, un contre-torpilleur (1931-1957) de la classe Le Fantasque ;
  (1994), sous-marin nucléaire lanceur d'engins.

Nom de bateau de la Marine française